Le tournoi de tennis de Varsovie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2003, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Amélie Mauresmo remporte le simple dames. En finale, elle bat Venus Williams, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Liezel Huber et Magdalena Maleeva.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Varsovie
 Saison 2003 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2003
Varsovie
Sport en Pologne en 2003
Tennis en avril 2003
Tennis en mai 2003